Санта Еухенија има више значења:

 Санта Еухенија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Еухенија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Еухенија (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Еухенија (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Еухенија (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику